Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Девенпорт, яка виступала в парі з Мартіною Хінгіс.

Девенпорт і Хінгіс виграли титул, перемігши у фіналі пару Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Мартіна Хінгіс (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Кароліна Віс (1-ше коло)
 Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (фінал)
 Хіракі Ріка /  Наоко Кадзімута (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Bank of the West Classic 1997 Doubles Draw

Bank of the West Classic
Тур WTA 1997